Горбовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Горбовская волость (Рузский уезд) — в составе Московской губернии, Рузский уезд
 Горбовская волость (Кременчугский уезд) — в составе Полтавской губернии, Кременчугский уезд
 Горбовская волость (Черниговский уезд) — в составе Черниговской губернии, Черниговский уезд